Der Begriff RGSS bezeichnet:

 eine Programmbibliothek für den RPG Maker XP
 Rotated Grid SuperSampling, siehe Antialiasing (Computergrafik)

RGSS